Aleksandr Rjazancev – calciatore russo di ruolo centrocampista
 Aleksandr Rjazancev – hockeista su ghiaccio russo
 Aleksandr Rjazancev – scacchista russo
 Vladislav Jur'evič Rjazancev – politico russo